Les playoffs NBA 1978 sont les playoffs de la saison 1977-1978. Ils se terminent sur la victoire des Bullets de Washington face aux SuperSonics de Seattle  quatre matches à trois lors des Finales NBA.

Classements de la saison régulière 

C - Champions NBA

Tableau

Notes et références 

Saison NBA 1977-1978
1978
NBA
Sport aux États-Unis en 1978